Titusville è il nome di diversi luoghi negli Stati Uniti:

 Titusville (Alabama) un quartiere di Birmingham
 Titusville (Florida)
 Titusville (New Jersey)
 Titusville, una zona della città di Malone
 Titusville (Pennsylvania)